

Astronomia 
  Lup – abbreviazione della costellazione del Lupo

Codici 
 LUP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kalaupapa (Hawaii) (Stati Uniti)

Politica 

 Liberty Union Party